Le xian de Wuhua (五华) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 Le district de Wuhua (五华) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme